Сезон «Карпат» (Львів) 1993—1994 — двадцять шостий сезон «Карпат» (Львів). У вищій лізі чемпіонату України команда посіла 5-е місце серед 18 команд. У Кубку України дійшла до півфіналу, де поступилася одеському «Чорноморцю», у розіграші кубка володарів кубків у кваліфікаційному раунді поступилася ірландському «Шелбурну».

Чемпіонат

Статистика гравців 
У чемпіонаті за клуб виступали 30 гравців:

Кубок України

Кубок володарів кубків

Посилання 
 Чемпіонат України 1993/1994 — Офіційний сайт ФФУ
 Чемпионат Украины 1993–1994 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Чемпионат Украины 1993–1994. "Карпаты" (Львов) — Украинский футбол от Дмитрия Трощия 
 Чемпіонат України 1993-94. «Карпати» (Львів) — Історія та статистика українського футболу
 Кубок України 1993/1994 — Офіційний сайт ФФУ
 «Карпати» — «Шелбурн» — Украинский футбол от Дмитрия Трощия 
 «Шелбурн» — «Карпати» — Украинский футбол от Дмитрия Трощия 

Сезони ФК «Карпати» (Львів)
Сезон 1993–94 українських футбольних клубів